Ryoma steht für:
 Sakamoto Ryōma (1836–1867), japanischer Revolutionär
 (2835) Ryoma, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.